Nelson Piquet Souto Maior (Rio de Janeiro 17. kolovoza 1952.) je brazilski sportski automobilist, svjetski prvak u Formuli 1 1981. (Brabham-Ford), 1983. (Brabham-BMW) i 1987. godine (Williams-Honda).

Formula 1

Ensign (1978.)

Brabham (1978. – 1985.)

Williams (1986. – 1987.)

Lotus (1988. – 1989.)

Benetton (1990. – 1991.)

Potpuni popis rezultata u Formuli 1 
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene kosim slovima označuju najbrži krug utrke)

Brazilski vozači Formule 1
Svjetski prvaci u Formuli 1